Brusa steht für:

 Brusa, alter Name der Stadt Bursa
 BRUSA Agreement, ein zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA 1943 geschlossener Vertrag
 BRUSA Elektronik AG, ein schweizerischer Elektronikhersteller
 BRUSA International Soccer Institute

Brusa ist der Familienname folgender Personen:
 Anselme Brusa (1899–1969), italienisch-französischer Ruderer und Turner
 Emilio Brusa (1843–1908), italienischer Rechtsgelehrter
 Paul Brusa (* 1985), deutsch-italienischer Schauspieler